Crassicardia crassidens är en musselart som först beskrevs av William John Broderip och Sowerby 1829.  Crassicardia crassidens ingår i släktet Crassicardia och familjen Carditidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
crassidens